Лагань — название населённых пунктов в России:

 Лагань — город в Калмыкии, административный центр Лаганского района.
 Лагань — посёлок в Черноземельском районе Калмыкии.

См. также 
 Лаган